Música: Keane (grup), banda anglesa de rock alternatiu
 Cinema: Keane (pel·lícula), dirigida per Lodge Kerrigan el 2004